| mål         = {{#expr:
 13 +
 22 +
 7}}
| publik      = 
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (5:e titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| föregående  = 
| följande    = Indien 2011
}}
Sydasiatiska mästerskapet i fotboll 2009 var det 8:e Sydasiatiska mästerskapet och spelades i Bangladesh. Mästerskapet vanns av  (som sände sitt U23-lag) som tog sin femte mästerskapstitel då man i finalen besegrade  efter straffsparksläggning.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Källor
 SAFF
 Rsssf.com

2009
Fotbollsåret 2009
2009 i Bangladesh
Internationella sportevenemang i Bangladesh